HD 143183 (V558 Наугольника) — красный сверхгигант или красный гипергигант спектрального класса M3Ia в созвездии Наугольника. Входит в состав в звёздной ассоциации Наугольник OB1. Это одна из крупнейших известных звёзд, радиус которой в 1147—1830 раз больше солнечного. Светимость звезды в 167000-316000 раз больше солнечной, а её масса равна 20 солнечным. Является медленной неправильной переменной звездой, видимая звёздная величина которой изменяется в интервале от 7,3m до 8,6m.

Комментарии

Примечания 

Звёзды созвездия Наугольника
Красные сверхгиганты
Красные гипергиганты
Медленные неправильные переменные